Campagna delle Filippine (1941-1942) del Teatro del Pacifico sud-occidentale
 Campagna delle Filippine (1944-1945) del Teatro del Pacifico sud-occidentale